SISM, Segretariato Italiano Studenti in Medicina
 SISM, Società italiana di storia delle matematiche
 SISM, Società italiana di storia militare